Евгения Александровна, Шадрина-Шестакова (род. 1976, Новосибирск) — российская художница, график, фотограф, член Союза художников России (2007).

Биография 
Родилась в 1976 году в Новосибирске.

В период учёбы в начальной школе посещала изостудию в доме культуры «Строитель».

В 1995 году окончила театрально-декорационное отделение Новосибирского государственного художественного училища (преподаватель — В. А. Фатеев), в 2002 году — отделение монументально-декоративной живописи Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии (преподаватель — М. С. Омбыш-Кузнецов).

В 2002 году вошла в арт-группу «SHTUKA», в составе которой участвовала более чем в 15 монументально-декоративных проектах.

С 2006 по 2015 год преподавала в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.

Весной 2020 года работы художницы были впервые представлены в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля — выставка «Стакан Шрёдингера, или Живописный коллайдер Евгении Шадриной-Шестаковой» включала около 40 работ.

Серии работ 
 Серия «Дома для снов», посвящена маршруту художницы от станции метро «Студенческая» к мастерской.
 Серия «Стаканы» — натюрморты со стаканами, среди работ этой серии: «Скипидар и белый дух», «У окна», «Стакан на черной книге», «Кипяток», «Мой куратор Сережа Снегирь и стакан воды» и т. д.
 Серия «Мужчина и скотч»
 Серия портретов дочери Марьи

Награды 
 Диплом Х региональной художественной выставки «Сибирь» (2008, Новосибирск);
 Диплом III степени IV Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт.Сибирь» в номинации «живопись» (2009, Барнаул);
 Диплом III степени V Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт.Сибирь»  в номинации «живопись» (2011, Барнаул);
 Диплом I степени XLI областной художественной выставки «Арт-Новосибирск» (2011, Новосибирск).

Ссылки 
 Шадрина Евгения Александровна. Союз художников России.
 Женин сад. Сибирские огни.
 В Омском музее имени Врубеля запустили «живописный коллайдер». Коммерческие вести. 12.03.2020.
 Я вижу мир пятнами. Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области. 08.05.2020.
 Мужчина и скотч: особо предметное наблюдение. Новая Сибирь. 16.10.2020.

Художники Новосибирска
Выпускники Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств